Telefona-me! é um filme português de comédia e ficção de Frederico Corado, baseado numa adaptação do conto Telefona-me Carlos de Maria Eduarda Colares.

Sinopse 
Na grande urbe dos nossos tempos, uma pequena falha humana tem lugar numa casa antiga, no topo de uma escada íngreme e estreita, num prédio sito numa velha ruela cheia de bons e maus cheiros, próprios das velhas ruelas.

Elenco 
 Sofia Froes (Leonor)
 Camacho Costa (Victor)
 José Raposo (Joaquim)
 Maria João Abreu (Pintora)
 Victor Jorge (Policia)
 Adelaide João (Dª. Amélia)
 Rita Mendes (Rita)
 Pedro Pernas (Pedro)
 Alice Pires (Mulher nas Escadas)
 João Rodrigo (Sr. Alfredo)

Festivais e prémios 
 2003  - Xº Edição Caminhos do Cinema Português de Coimbra, menção honrosa

Ver também 
 Cinema de Portugal

Ligações externas 
 Telefona-me! em MTDB (base de dados)
 FIKE on line Festival de Curtas
 Telefona-me! Screen Unlmited
 Sarajevo Telefona-me! em Sarajevo
  no Cine Ubi

Filmes de Portugal de 2000
Filmes de comédia de Portugal
Filmes realizados por Frederico Corado
Filmes em língua portuguesa
Filmes baseados em obras de autores de Portugal